Список шахматных гроссмейстеров среди женщин включает всех шахматисток, которые официально получили от ФИДЕ это звание. Обладатели звания почетного гроссмейстера не включены в список.

Нона Гаприндашвили стала в 1978 году первой женщиной, получившей звание общего гроссмейстера. На май 2014 года насчитывается 31 шахматистка, получившая это звание.

Юдит Полгар в 2003 году стала первой женщиной — супергроссмейстером.

Гроссмейстеры среди женщин 
Шахматистки отсортированы по году присвоения титула. Цветом выделены умершие шахматистки.

См. также 
 Список международных гроссмейстеров по шахматам
 Список почетных гроссмейстеров по шахматам
 Список супергроссмейстеров по шахматам

Ссылки 
 База данных ФИДЕ, содержащая всех живых обладателей звания
 База данных гроссейстеров по шахматам среди женщин, имеющих также звание общего международного мастера
 Willy Iclicki: FIDE Golden book 1924—2002, Euroadria, Slovenia, 2002, 264 Seiten (вся история ФИДЕ до 2001 года)

 Некоторые документы о присвоении званий
 на заседании ФИДЕ в Афинах, 3-й квартал 2008 года
 на 79-м Конгрессе ФИДЕ в Дрездене, ноябрь 2008
 на встрече ФИДЕ в Стамбуле, 1-й квартал 2009 года
 на 80-го Конгрессе ФИДЕ в Каллифее (Халкидики), октябрь 2009 года
 на встрече ФИДЕ в Бурсе, 1 квартал 2010 года

!
 
гроссмейстеры среди женщин
шахматы